Celena steht für:

 Linux Mint 3.1 Celena, Codename der Version 3.1 von Linux Mint
 Celena Mondie-Milner, ehemalige US-amerikanische Sprinterin

Siehe auch:
 Celenza